Juan Manuel Díaz Martínez – calciatore uruguaiano
 Manuel Dionisio Díaz Martínez – schermidore cubano